Гарофало () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Гарофало, Джанин (род. 1964) — американская стендап комедиантка, актриса, теле- и радиоведущая, политический деятель и сценарист.
 Гарофало, Карло Джорджо (1886—1962) — итальянский композитор и органист.
 Гарофало, Рафаэле (; 1851—1934) — итальянский учёный-криминалист, ученик и продолжатель Чезаре Ломброзо, автор теории «естественного преступления».
 Гарофало, Франко (1946—2016) — итальянский актёр.
 Бенвенуто Тизи, по прозвищу Гарофало (, настоящее имя Benvenuto da Tisi; 1481—1559) — итальянский художник. Своё прозвище художник получил по гвоздике на своём гербе.